River Tyne kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Tyne (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Storbritannien 

 River Tyne (vattendrag i Storbritannien, Skottland), East Lothian, 
 Tyne, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar